Warmington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Warmington, Northamptonshire, ort iEngland, 
 Warmington, Warwickshire, ort i England,